Es existieren folgende jüdischer Friedhöfe in Będzin:
 Alter Jüdischer Friedhof (Będzin) 
 Jüdischer Friedhof an der Sieleckiej-Straße (Będzin) 
 Neuer Jüdischer Friedhof (Będzin)